Le Championnat de France de football de National 3 2022-2023 est la  du championnat de France de football de cinquième division. Il est géré par les treize ligues régionales, à l'exception du groupe Corse-Méditerranée qui reste géré par l'organe fédéral.

Le cinquième niveau du championnat oppose cent soixante-huit clubs français répartis en douze groupes régionaux de quatorze clubs, en une série de vingt-six rencontres jouées durant la saison de football entre le  et le .

La première place de chaque groupe permet de monter en National 2 lors de la saison suivante alors que les cinq dernières places de chaque groupe sont synonymes de relégation en ligues régionales.

Participants

Clubs relégués de N2 
{{Colonnes|taille=30|1=
AS Vitré → Gr. Bretagne
AS Béziers → Gr. Occitanie
Entente SSG → Gr. Paris-Ile-de-France
GFA Rumilly Vallières → Gr. Auvergne-Rhône-Alpes
Montpellier HSC  → Gr. Occitanie
Olympique de Marseille  → Gr. Corse-Méditerranée
RC Lens  → Gr. Hauts-de-France
SC Schiltigheim → G. Grand-Est
Stade montois → Gr. Nouvelle-Aquitaine
Stade plabennécois → Gr. Bretagne
US Colomiers → Gr. Occitanie
}}

Clubs promus de R1

Décisions administratives, retraits et repêchages 
L'AS Monaco fait le choix de supprimer son équipe réserve, reléguée en N3, ce qui permet au Istres FC d'être repêché dans le groupe Corse-Méditerranée.
Le club de l'AS Béziers, est rétrogradé par la DNCG en National 3. Le club de SO Romorantin, meilleur  de N2 de la saison précédente est repêché.

Groupe Auvergne-Rhône-Alpes

Clubs participants

Compétition 
Source : Classement.

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Source : Résultats, Foot Mercato.

Groupe Bourgogne-Franche-Comté

Clubs participants

Compétition 
Source : Classement.

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Source : Résultats, Foot Mercato.

Groupe Bretagne

Clubs participants

Compétition 
Source : Classement.

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Source : Résultats, Foot Mercato.

Groupe Centre-Val de Loire

Clubs participants

Compétition 
Source : Classement.

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Source : Résultats, Foot Mercato.

Groupe Corse-Méditerranée

Clubs participants

Compétition 
Source : Classement.

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Source : Résultats.

Groupe Grand-Est

Clubs participants

Compétition 
Source : Classement.

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Source : Résultats, Foot Mercato.

Groupe Hauts-de-France

Clubs participants

Compétition 
Source : Classement.

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Source : Résultats, Foot Mercato.

Groupe Normandie

Clubs participants

Compétition 
Source : Classement.

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Source : Résultats, Foot Mercato.

Groupe Nouvelle-Aquitaine

Clubs participants

Compétition 
Source : Classement.

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Source : Résultats, Foot Mercato.

Groupe Occitanie

Clubs participants

Compétition 
Source : Classement.

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Source : Résultats, Foot Mercato.

Groupe Paris Île-de-France

Clubs participants

Compétition 
Source : Classement.

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Source : Résultats, Foot Mercato.

Groupe Pays de la Loire

Clubs participants

Compétition 
Source : Classement.

| width="50%" align="left" valign="top" |
|}

Source : Résultats, Foot Mercato.

Bilan de la saison

Statistiques

Liens externes 
 Page officielle sur fff.fr

Notes et références

Notes

Références 

Championnat de France de football de National 3
Football M5
France M5
Championnat M5